Die Bezeichnung Finnisch (Adjektiv finnisch) bezieht sich auf

 den Staat Finnland
 das Volk der Finnen
 die finnische Sprache
 die finnische Küche

Siehe auch: